Hug II d'Arborea
 Hug II de Cardona
 Hug II de França
 Hug II de Borgonya
 Hug II d'Empúries
 Hug II dels Baus
 Hug Roger II de Pallars Sobirà